Baltzer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Axel Baltzer (* 1963), deutscher Orthopäde
 Armin Baltzer (1842–1913), Schweizer Geologe
 Christian Baltzer (* 1936), französischer Basketballspieler
 Eduard Baltzer (1814–1887), deutscher Pfarrer, Politiker und Lebensreformer
 Ernst Baltzer (1899–1992), deutscher Rechtsanwalt
 Franz Baltzer (1857–1927), deutscher Baumeister
 Friedrich Baltzer (1801–1885), deutscher evangelischer Pfarrer, Revolutionär und Dichter
 Fritz Baltzer (1884–1974), Schweizer Zoologe, Genetiker und Entwicklungsbiologe
 Gertrud Baltzer (1900–1993), deutsche Krankenschwester und Trägerin der Florence-Nightingale-Medaille
 Hans Baltzer (1900–1972), deutscher Grafiker, Illustrator und Buchgestalter

 Jeannette Baltzer (Jeannette Werner; 1858–nach 1913), deutsche Schriftstellerin

 Jörg Baltzer (* 1941), deutscher Gynäkologe
 Justus Baltzer (1863–1942), deutscher Pädagoge
 Klaus Baltzer (1928–2017), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Martin Baltzer (1898–1971), deutscher Marineoffizier
 Otto Baltzer (1863–1934), deutscher evangelischer Pfarrer und Superintendent

Siehe auch 
 Baltzar
 Balzer
 Balzert

Weblinks 
 Baltzer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname